Васи́лий Фёдорович Аргамако́в (1840—1896) — участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерал-майор.

Его брат Константин Фёдорович Аргамаков (1836—1907) — генерал-лейтенант и действительный тайный советник.

Биография 
Родился в 1840 году в старинной дворянской семье. Воспитывался в 1-м кадетском корпусе, из которого 16 июня 1859 года выпущен офицером в Павловский лейб-гвардии полк.

С 28 марта 1871 года — полковник. В качестве командира 61-й пехотный Владимирского полка, он участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, находился в отряде М. Д. Скобелева под Плевной и при занятии высот Зелёных гор, и в общей атаке Плевненского лагеря. Владимирский полк особенно пострадал во время атаки Плевны 30 августа 1877 года; В. Ф. Аргамаков находился впереди полка, подавая пример самоотверженности и храбрости.

Затем Аргамаков, состоя в отряде М. Д. Скобелева, совершил переход через Балканские горы и участвовал в битве под Шейновым, закончившейся пленением армии Вессель-паши. Командуя авангардом колонны Скобелева, Аргамаков одним из первых был в Адрианополе, занятие которого русскими войсками обошлось, как известно, без выстрела. За боевые отличия во время войны Аргамаков был произведён в генерал-майоры (22 июля 1878 года, со старшинством на основании Манифеста 18 февраля 1762 года) и награждён орденом Святого Владимира 3-й степени, Святого Станислава 1-й степени с мечами и золотым оружием с надписью «За храбрость».

После войны Аргамаков состоял по армейской пехоте без должности, а с 1879 года состоял в запасных войсках по армейской пехоте.

Помимо своей боевой деятельности, Аргамаков был известен как знаток стрелкового дела. Он написал несколько статей, напечатанных в «Военном сборнике» и посвящённых вопросам стрелковой специальности; в их числе: «По вопросу о свойствах ружейного огня» и «Ружейный огонь и его применение». Были также напечатаны его «Воспоминания о войне 1877-78 гг.»

Умер, уже выйдя в отставку,  года; был похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
За свою службу В. Ф. Аргамаков был награждён рядом орденов, в их числе:
 орден Святого Станислава 2-й степени (1869 год; императорская корона к этому ордену пожалована в 1872 году)
 орден Святой Анны 2-й степени (1874 год)
 орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1878 год)
 орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1879 год)
 Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1879 год)

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—Л. — , 2009. — С. 71. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Некролог // «Русское слово». — 1896. — № 202.
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1 ноября 1873 года. — , 1873. — С. 562.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 сентября 1879 года. — , 1879. — С. 1039.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»